Поцелуй смерти — может означать:

В религии 
 Поцелуй смерти — поцелуй ангела смерти.

В искусстве 
 Поцелуй смерти (фильм) — несколько фильмов.
 Заглавная песня к третьему фильму официальной бондианы "Голдфингер" в исполнении Ширли Бесси содержит слова: "It's a kiss of death from Mr. Goldfinger" ("Это поцелуй смерти от мистера Голдфингера").

Прочее 
  — советский пистолет-помада, калибра 4,5 мм.

См. также 
 Kiss of Death
 Ангел смерти
 Бог смерти